afgeleide - marginale y bij verandering van x
marginale druk
marginalisme, gebruik van 'marginaal' in de economie 
marginale kosten
marginale substitutievoet
marginaal (biologie), gebruik van 'marginaal' in de biologie 
marginale verdeling, gebruik van 'marginaal' in de kansrekening en statistiek
marginale toetsing, gebruik van 'marginaal' in de rechtspraak
Vlaamse benaming voor een tokkie